

En microbiologie 

 Dans la majorité des cas, le terme Bacteria (les bactéries) est synonyme d'Eubacteria (les eubactéries).
 Jusqu'en 1990, et chez quelques auteurs évolutionnistes actuels, notamment Thomas Cavalier-Smith, il désigne la même réalité biologique que Prokaryota, les procaryotes (quoiqu'à un rang taxonomique différent).

En zoologie 

 Bacteria, un genre de phasmes de la famille des Diapheromeridae : Bacteria  Peletier de Saint Fargeau & Serville, 1828.

Références 

Bacterie

